Поло на Олимпијским играма се први пут појавио на Играма у Паризу 1900. године. Након тога је у програму био још четири пута, до Игара у Берлину 1936. године после којих се више никад није појавио у службеном програму Олимпијски игара.

Учешће репрезентација

Освајачи медаља у полу

Извори 

Поло на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма